Low (englisch für niedrig) steht für:
 Low, ein Logikpegel

Low steht für folgende Namen:
 Low (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Low (Band), US-amerikanische Independent-Band
 Low (David-Bowie-Album) von David Bowie
 Low (Testament-Album) der Band Testament
 Low (Lied) des Rappers Flo Rida

Low ist der Name folgender 

Orte:
 Low (Okolija), Verwaltungseinheit in Bulgarien
 Low (Québec), Ort in der kanadischen Provinz Québec
 Low (Utah), Ort in den Vereinigten Staaten

geografischer Objekte:
 Low Head, Landspitze von King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Low Island, diverse Inseln
 Low Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika
 Low Reef, Riff im Archipel Südgeorgiens im Südatlantik
 Low Rock, Klippenfelsen im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Low Rock Point, Landspitze Südgeorgiens im Südatlantik
 Low Tongue, Landspitze an der Mawson-Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika

Siehe auch:
 Louw
 Lowe